

Населені пункти та їхні частини
 Студзениці — гміна в Битівському повіті Поморського воєводства
 Студзениці — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Студзениці — село в гміні Студзениці Битівського повіту Поморського воєводства
 Студзениці — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Студзениці — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Студзениці — частина села Голешув у гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства

Примітки